KPI kan syfta på:

KPI – en metod att mäta prisutvecklingen för hela den privata konsumtionen, se Konsumentprisindex
KPI – en metod att mäta effektivitet hos till exempel en verksamhet, se Key Performance Indicator
KPI – ett statligt kuwaitiskt oljebolag, se Kuwait Petroleum International